Miejscowości w USA :
 Quantico – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w okręgu Wicomico
 Quantico – miasteczko w stanie Wirginia, w okręgu Prince William
Inne :
 Marine Corps Base Quantico – baza Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych
 Akademia FBI
 Quantico – serial telewizyjny amerykańskiej stacji ABC